Davisov pokal 2008 je sedemindevetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Draw

Finale

Viri
 

2008 v športu
2008